Bitwa pod Korcem (VI 1920) – walki polskiej 3 D PLeg. z sowiecką 4 DK w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Korcem (VII 1920) – walki polskich 1 DPLeg., 3 DPLeg. i 6 DP z sowiecką 1 Armią Konną w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Korcem (IX 1920) – część wielkiej bitwy wołyńsko-podolskiej; walki polskiej 2 Dywizji Jazdy płk. Gustawa Orlicza-Dreszera z sowiecką 44 Dywizją Strzelców komdywa Iwana Dubowoja w czasie ofensywy jesiennej wojsk polskich na Ukrainie w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
Bitwa pod Korcem – bitwa w trakcie wojny  polsko-tureckiej w 1672